Il campionato asiatico per club 2011 si è svolto dal 23 al 30 luglio 2011 a Palembang, in Indonesia. Al torneo hanno partecipato 12 squadre di club asiatiche ed oceaniane e la vittoria finale è andata per la settima volta, la sesta consecutiva, al Payakan Teheran VC.

Squadre partecipanti

Fase a gironi

Gironi

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Fase finale

Finali 1º e 3º posto

Risultati

Finali 5º e 7º posto

Risultati

Finali 9º e 11º posto

Risultati

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2011
 2011